Acude Novo kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Açude Nôvo, reservoar, Ceará, 
 Açude Novo (reservoar i Brasilien, lat -5,48, long -38,28), Ceará, 
 Açude Novo (reservoar i Brasilien, lat -3,50, long -39,93), Ceará, 

Robotskapade Brasilienförgreningar